Начало конца:
 Начало конца — художественный фильм 1957 года.
 Начало конца — эпизод американского телесериала «Ведьмак».
 Начало конца — эпизод американского телесериала «Остаться в живых».
 Проклятие: Начало конца — японский художественный фильм.
 Начало конца — роман русского писателя Марка Алданова.